Rao se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aragula Sathyanarayana Rao
 Chenggang Rao
 C. R. Narayan Rao
 Ding-Qi Rao
 G. Chandrasekhara Rao
 H. Srinivasa Rao
 Rolla Seshagiri Rao
 S.N. Rao